Адельсхофен — коммуны в Германии.

 Адельсхофен (Верхняя Бавария)
 Адельсхофен (Средняя Франкония)